Денкер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Денкер, Альфред (1863—1941) — немецкий оториноларинголог.
 Денкер, Арнолд (1914—2005) — американский шахматист; почётный гроссмейстер (1981).

См. также